Terakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Aimi Terakawa (* 1991), japanische Seiyū und J-Pop-Sängerin
 Aya Terakawa (* 1984), japanische Schwimmerin
 Masaoki Terakawa (* um 1940), japanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Yoshito Terakawa (* 1974), japanischer Fußballspieler